Pietresi – abitanti di Pietra Ligure
Pietresi – abitanti di Pietraferrazzana